Selva Paranaense es un nombre que puede referirse: 
 a la provincia fitogeográfica de la selva Paranaense, una división empleada en fitogeografía; o
 a la ecorregión selva Paranaense, una división empleada en biogeografía.